Hans Petersen peut faire référence à :

 (1927-2006), chanteur d'opéra allemand, professeur et chanteur de swing
 Hans von Petersen (1850-1914), peintre allemand,
 Hans  (1937–2009), joueur norvégien de hockey sur glace,
 , boxeur olympien,
 , footballeur,
 Hans Christian Petersen (1793–1862), homme politique norvégien,
 Hans Gyde Petersen (1863-1943), peintre paysagiste et sculpteur danois
  (1897–1974), acteur danois,
 Hans Petersen, personnage de All I Desire,
  (1821–1882), missionnaire mormon,
  (1835–1909), mormon,
 , personnalité du Procès des juges.

Voir aussi 
  (1922- ), écrivain suédois,
 Hans Petersson (1902–1984), mathématicien allemand,